Милан Брезигар (Трст, 11. јануар 1912 — Љубљана, 4. август 1996) је био југословенски и словеначки филмски и позоришни глумац.

Биографија 
 Од 1939. до 1952. радио је у Словеначком народном гледалишчу - Драма Љубљана
 1952/1953. ради на Радио Словенија
 1953. и 1954. ради у Цељу и до краја 1956. године ради у Позоришту лутака.
 1957. прелази у „Местно гледалишче љубљанско”

Улоге 

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1950.е_
|-
| 1953. || Скоројевићи || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1960.е
|-
| 1960. || Веселица || /
|-
| 1961. || Породични дневник || /
|-
| 1965. || Кљукчеве догодившчине (ТВ мини серија) || /
|-
| 1966. || Амандус || 
|-
| 1968. || Тајно друштво ПГЦ || /
|-
| 1969. || Дружина Сињега галеба (ТВ мини серија)|| /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1970.е
|-
| 1979. || Драга моја Иза || /
|}

Референце

Спољашње везе 
 

Рођени 1912.
Умрли 1996.
Словеначки глумци
Југословенски глумци
Тршћани